Algemeen
Oranjerie, een winterstalling voor kuipplanten
Serre (bouwwerk), een grotendeels uit glas bestaande aanbouw aan een huis, die ook als winterstalling voor kuipplanten kan worden gebruikt

Specifiek
De naam van een koele kas van de Hortus botanicus Leiden, in 2000 opgeleverd naar een ontwerp van Hubert-Jan Henket
De naam van een koepelvormige kas van de Koninklijke Serres van Laken, gebouwd tussen 1874 en 1876 naar een ontwerp van Alphonse Balat
Wintertuin (productiehuis), een productiehuis uit Nijmegen
Wintertuin (Helsinki), een openbare stadstuin in Helsinki